Aveia-doida é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Avena fatua
 Avena sativa subsp. macrantha